Оксиды ванадия — неорганические соединения ванадия с кислородом.

Известны следующие оксиды ванадия:

 Оксид ванадия(II) VO;
 Оксид ванадия(III) V2O3;
 Оксид ванадия(IV) VO2;
 Оксид ванадия(V) V2O5.

Источники 
 Жаровский Ф. Г. - Аналитическая химия (1982)

Оксиды ванадия